Correia (portugiesisch für „Riemen“) ist ein portugiesischer Familienname, der ursprünglich eine Person bezeichnete, die mit Lederprodukten arbeitete.

Namensträger 
 Adriano Correia (* 1984), brasilianischer Fußballspieler
 Adriano Correia de Oliveira (Adriano Maria Correia Gomes de Oliveira; 1942–1982), portugiesischer Komponist und Sänger 
 Aílton do Nascimento Correia (* 1984), brasilianischer Fußballspieler, siehe Aílton (Fußballspieler, Oktober 1984)
 Alberto Correia Neto (* 1949), angolanischer Diplomat

 Armando Eduardo Pinto Correia (1897–1943), portugiesischer Militär und Kolonialverwalter
 Brigida Antónia Correia (* 1964), osttimoresische Politikerin und Agrarwissenschaftlerin
 Carlos Correia (1933–2021), guinea-bissauischer Politiker
 Carlos César Correia Lebre (1954–1979), osttimoresischer Freiheitskämpfer
 Eduardo Correia (* 1961), portugiesischer Radrennfahrer und Sportlicher Leiter
 Fausto Correia (1951–2007), portugiesischer Politiker
 Félix Correia (* 2001), portugiesischer Fußballspieler
 Filipe Correia de Sá (* 1953), angolanischer Journalist, Schriftsteller und Schauspieler

 Gaspar Correia (um 1492–1563), portugiesischer Chronist
 Hélia Correia (* 1949), portugiesische Schriftstellerin
 Henrique Correia (* 1966), portugiesischer Poolbillardspieler
 Isaac Correia (* 1991), angolanischer Fußballspieler

 Kevin Correia (* 1980), US-amerikanischer Baseballspieler
 Laura Correia (* 1995), luxemburgische Tennisspielerin
 Lourença Nunes Correia (1773/1775–nach 1831), spanische Opernsängerin
 Lourenço de Brito Correia, portugiesischer Gouverneur von Portugiesisch-Timor

 Marcel Correia (* 1989), portugiesischer Fußballspieler

 Maritza Correia (Ritz Correia; * 1981), US-amerikanische Schwimmerin 
 Natália Correia (1923–1993), portugiesische Schriftstellerin
 Nelson Correia, osttimoresischer Politiker
 Nicola Correia-Damude (* 1981), kanadische Theater- und Filmschauspielerin 
 Osiris de Oliveira Correia (* 1917), brasilianischer Diplomat
 Paio Peres Correia (1205–1275), portugiesischer Ritter und Regent
 Pedro António Correia Garção (1724–1772), portugiesischer Dichter
 Raimundo Correia (1859–1911), brasilianischer Lyriker und Jurist
 Reinaldo Correia Freitas Belo († 1984), osttimoresischer Freiheitskämpfer, siehe Reinaldo Freitas Belo
 Thierry Correia (* 1999), portugiesischer Fußballspieler
 Tomás Correia de Oliveira (Oli Lemorai; 1956–2020), osttimoresischer Freiheitskämpfer und Beamter
 Uillian Correia (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Veríssimo Correia Seabra (1947–2004), guinea-bissauischer Politiker, Staatschef 2003
 Zezinando Odelfrides Gomes Correia (* 1987), guinea-bissauisch-portugiesischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Correia de Oliveira
 Correa
 Correira
 Correia (São Tomé)

Einzelnachweise 

Familienname
Berufsname
Portugiesischer Personenname